Сан-Домингус ( — Святой Доминик) — топоним в Бразилии:

 Сан-Домингус (Баия) — муниципалитет, штат Баия.
 Сан-Домингус (Гояс) — муниципалитет, штат Гояс.
 Сан-Домингус (Санта-Катарина) — муниципалитет, штат Санта-Катарина.
 Сан-Домингус (Сержипи) — муниципалитет, штат Сержипи.

См. также 
 Святой Доминик
 Санто-Доминго (значения)